Christoff ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Variante des Namens Christoph.

Namensvarianten 

 Kryštof
 Krzysztof
 Christof
 Christov
 Christow
 Kristoff
 Christophe
 Kristof

Namensträger

Familienname 
 Boris Christoff (1914–1993), bulgarischer Sänger (Bass), siehe Boris Christow
 Charlotte Christoff (* 1933), deutsche Schriftstellerin
 Daniel Christoff (1926–1996), deutscher Schriftsteller, Dramatiker, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Eva Christoff (* 1954), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin, siehe Eva Bauche-Eppers
 Steve Christoff (* 1958), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Vorname 
 Christoff De Bolle (* 1976), belgischer Sänger, Mitglied von Klubbb3

Familienname